Чунцинский диалект 重慶話 — относится к городским районам Чунцина и округам, таким как: Чунцинский район Тунлян, район айчуань, район Фулин, район мацзян и другие округа, принадлежащие к юго-западному официальному языку ,является одним из диалектов юго-западного официального языка.

Особенности 
Чунцинский язык является частью ветви юго-западного официального мандарина, его внутренняя согласованность в современном китайском диалекте является самой высокой. Хотя Чунцинский диалект имеет много общего с другими ветвями юго-западного мандарина, произношение и тон унаследовали черты официального языка династии Мин.

Диалект основан на древних диалектах Ба и Шу, и на него влияют национальные диалекты и диалекты окружающих районов. Например, в некоторых пригородах Чунцина слово «Идти 去» звучит как qih (qi), что совпадает с диалектом гуйлу (юго-западный мандаринский диалект Гуйлу), район Цзянцзинь говорит «шесть» как [luh] с тем же звуком, что и у луинь и тунсян Диалект.

Фонетика 
В Чунцинском диалекте 19 согласных. Важная особенность диалекта состоит в том, что n и l неразличимы, то есть нет назального согласного n.

В диалекте есть только шесть гласных, нет двух гласных “ing”и“eng".

Ссылки 
 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая